Suillosporium är ett släkte av svampar. Suillosporium ingår i familjen Botryobasidiaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Suillosporium